Хорсбург () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хорсбург, Джанет Нилсон (более известна под фамилией Манро; 1934—1972) — английская актриса.
 Хорсбург, Лайнетт (род. 1974) — шотландская снукеристка и пулистка, также играла в английский бильярд.